Ржичани ( , бывш. ) — город, расположенный в Среднечешском крае Чехии. Находится в 20 километрах от центра Праги (или в 30 минутах езды на поезде). Муниципалитет с расширенными полномочиями.

Деревни Яжловице, Крабошице, Куржи, Пацов, Радошовице, Страшин и Водерадки являются административными частями города.

История 
Первая дошедшая до нас запись о городе датируется 1289 годом. В средние Века на месте города стоял замок, который был захвачен гуситами и разрушен во время Тридцатилетней войны.

Достопримечательности

Ржичанский Замок 
На холме над озером расположены развалины раннеготического града. Он был построен в 1260—1270 гг. по приказу Онджея из Вшехрома, приближённого короля Пржемысла Отакара II и основателя рода Ржичан. После Гуситских войн в град уже никто не вернулся, все обосновались в селении у подножия холма. Град пустовал, неоднократно менял владельцев и к XVI веку был полностью заброшен.

Ржичанский град был одной из древнейших каменных крепостей в округе, построенной в стиле королевских замков.
Град представляет собой памятник архитектуры времен поздних Пржемысловичей.
Нижняя часть замка использовалась как склад продовольствия и оружия. На втором этаже располагался главный зал, а также апартаменты градоначальника.

 Церковь св. Петра и Павла на площади Масарика
 Марианский столб на площади Масарика
 Озеро Юричек (Радошовице, окраина Ржичан)

Население

Города-побратимы

Примечания

Ссылки 
 

Города Среднечешского края
Прага-восток